Аманда Сандреллі (), народилася 31 жовтня, 1964 року, Лозанна, Швейцарія — відома італійська акторка.

Біографія 
Донька співака Джино Паолі та акторки Стефанії Сандреллі. У кіно дебютувала в 1984 році, знявшись у картині «L'Attenzione» італійського режисера Джованні Солдаті.

Фільмографія 
 Non ci resta che piangere (1984)
 L'attenzione (1984)
 La casa del buon ritorno (1986)
 Sotto il ristorante cinese (1987)
 Strana la vita (1987)
 Saremo felici (1988)
 Da domani (1988)
 Amori in corso (1989)
 Chiodo a tradimento (1990)
 Sedem jednou ranou (The Brave Little Tailor) (1990)
 Il ricatto 2 (1991)
 Donne sottotetto (1992)
 Cinecittà... Cinecittà (1992)
 Stefano Quantestorie (1993)
 80 metriquadri (1993)
 Olimpo Lupo (1995)
 Bruno aspetta in macchina (1996)
 Ci vediamo in tribunale (1996)
 Нірвана / Nirvana (1997)
 Cinque giorni di tempesta (1997)
 Oscar per due (1998)
 Madri (1999)
 Il giudice Mastrangelo (2005)
 Io e mamma (2007)

Посилання 

 

Уродженці Лозанни
Італійські акторки